Buckeye Valley heißen folgende geographische Objekte:

 Buckeye Valley (Arizona), Tal im Maricopa County, Arizona, Vereinigte Staaten  
 Buckeye Valley (Nebraska), Tal im Buffalo County, Nebraska, Vereinigte Staaten